

Geografia 
 Roberval – comune canadese nella provincia del Québec
 Roberval – comune francese nel dipartimento dell'Oise

Persone 
 Jean-François Roberval (1500 circa-1560) – corsaro francese
 Gilles Personne de Roberval (1602-1675) – matematico e fisico francese